Узнаж — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Узнаж — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Узнаж — деревня в Крупском районе Минской области.